Abu-Nasr Mansur, astrònom i matemàtic persa
 Abu Nasr Hibatallah, poeta i oficial gaznèvida de la segona meitat del segle XI
 Abu-Nasr Mansur ibn Muskan, cap de la cancelleria gaznèvida a la primera meitat del segle XI
 Abu-Nasr Mustawfí, alt funcionari de la cort dels seljúcides a Iraq.